Чемпионат Люксембурга по футболу 1972/1973 — 59-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1972/1973
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1972 году
1973 год в Люксембурге